Veyre bezeichnet:
 folgende Flüsse in Frankreich:
 Veyre (Célé), Fluss in den Regionen Auvergne-Rhône-Alpes und Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Nebenfluss des Célé
 Veyre (Allier), Fluss in Frankreich, Region Auvergne-Rhône-Alpes, Nebenfluss des Allier
 Veyre (Tave), Fluss in Frankreich, Region Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Nebenfluss der Tave
 folgende Gebietskörperschaften in Frankreich:
 Veyre-Monton, Gemeinde im Département Puy-de-Dôme
 Kanton Veyre-Monton, Kanton im Département Puy-de-Dôme

Veyre ist der Familienname folgender Personen:
 Caroline Veyre (* 1988), kanadische Boxerin
 Gabriel Veyre (1871–1936), französischer Filmschaffender